Rekonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1920-1997), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois